«Відчуття небезпеки» (інша назва: «Людина, що біжить») — картина українського художника-авангардиста  Казимира Малевича, написана ним між 1930 та 1931 роками. Зберігається в Національному музеї сучасного мистецтва в Центр Жоржа Помпіду в Парижі.

Посилання 
 Sensation du danger на сайті Центра Жоржа Помпіду 
 Great Works: Running Man (circa 1932), Kasimir Malevich 

Картини Казимира Малевича
Картини 1930
Картини 1931
Картини Національного музею сучасного мистецтва (Париж)